Наде́жда Алекса́ндровна Абра́мова, в замужестве (после 1945) Теодоро́вич, бел. Надзея Аляксандраўна Абрамава (Тэадаровіч) (30 марта 1907, Минская губерния, Российская империя — 18 февраля 1979, Мюнхен, ФРГ) — сотрудничавший с нацистами белорусский политик-националист, создатель Союза белорусской молодёжи, участник Русского апостолата в Зарубежье, советолог, антикоммунист.

Биография 
Училась на вечерних курсах Минского педагогического института. Окончила Белорусский медицинский институт. Работала в психиатрической клинике университета.

Во время немецкой оккупации сочетала врачебную практику с общественной деятельностью, с середины 1942 года возглавляла реферат опеки над детьми в Белорусской народной самопомощи.

В 1942 году, в годы немецкой оккупации, подпольно создала Союз белорусской молодёжи, который был легализован оккупационными властями в 1943 году. 22 июня 1943 года назначена одним из руководителей Союза белорусской молодёжи, организовывала курсы для кандидаток на руководителей, на которых выступала с докладами об охране здоровья, принципах морали, организационных задачах. Была постоянным сотрудником редакции журнала «Жыве Беларусь!». В 1943 году назначена членом Совета доверия.

Участница Второго Всебелорусского конгресса (27 июня 1944).

Летом 1944 года бежала в Германию, работала в восстановленном управленческом штабе Союза белорусской молодёжи в Тропау. Издавала бюллетень «Учебный листок», координировала работу руководителей в девичьих лагерях.

15 сентября 1944 года кооптирована в состав Белорусской центральной рады в Берлине.

После войны некоторое время скрывалась в монастыре. Затем работала в Мюнхенском институте изучения СССР, занималась вопросами религии и атеизма.

Активного участия в общественной жизни белорусской эмиграции не принимала, хотя и считалась связанной с Белорусской центральной радой и избиралась делегатом её пленумов. Воспоминаний о своей деятельности не оставила.

Перейдя в католичество, была активной прихожанкой русского католического прихода византийского обряда Св. Николая в Мюнхене. Сотрудничала с Ириной Посновой, была секретарём Съезда русских католиков в Риме в 1950 году.

Умерла 18 февраля 1979 в Мюнхене.

Примечания

Литература 
 Колупаев, Владимир Евгеньевич. Работы белорусского политика Надежды Теодорович в документальном собрании итальянского центра «Russia Cristiana» // Матэрыялы IX Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў "Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыi культуры Беларусi. Мінск, 18-19 красавіка 2013 г. Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2013. С. 249—256.
 Колупаев В. Теодорович Надежда Александровна // Католическая энциклопедия. Т. 4. : Издательство францисканцев, 2011. с. 1292. ISBN 978-5-89208-096-5

Ссылки 
 Биография Надежды Абрамовой  

Члены Белорусской центральной рады
Члены Союза белорусской молодёжи
Члены Белорусской народной самопомощи
Белоруссия
Белорусский национализм